Lorenzana ima više značenja:
 Lorenzana, Massa-Carrara
 Lorenzana, Pisa